— японский генерал.

Биография 
Танабэ родился в префектуре Исикава. В 1910 году он окончил военную академию, в 1918 — высшую военную академию.

В 1933-34 годах преподавал в пехотной школе. Затем работал главой отдела экономической мобилизации в министерстве армии. После этого — комендантом пехотной школы.

После начала японо-китайской войны был назначен начальником штаба десятой армии. В 1939 году — начальником 41-й дивизии. В 1941 — начальником штаба Северо-Китайского фронта.

В 1941—1943 годах служил заместителем начальника Генерального штаба. С апреля 1943 года и до конца войны занимал должность командующего 25-й армией.

После окончания Второй мировой войны был арестован голландскими войсками и отправлен в Медан. Там он был предстал перед военным трибуналом. За военные преступления, совершённые против находившихся в его распоряжении военнопленных, 30 декабря 1948 года Моритакэ Танабэ был приговорён к смертной казни. Казнён 10 июля 1949 года.

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 
 

Участники Японо-китайской войны (1937—1945)
Генералы Японии
Японские военные преступники Второй мировой войны
Казнённые военные преступники
Казнённые в 1949 году
Военачальники Второй мировой войны